

Плавер — місто, штат Айова
 Плавер — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Плавер — місто, штат Вісконсин
 Плавер — селище, штат Вісконсин